Sunne socken kan avse:

Sunne socken, Jämtland
Sunne socken, Värmland